Годибер:

 Годибер, Казимир Мариа — французский астроном.
 Годибер — кратер на Луне.